CHD est un sigle composé des trois lettres C, H et D qui peut faire référence à :

 Centre hospitalier départemental, en France ;
 Centre hospitalier, de Dinant ;
 Centre hospitalier, de Dunkerque ;
 consommation hors domicile, dans l'industrie des boissons ;
 Compressed Hunks of Data, un type de fichier contenant les données d'un disque dur ou d'un CD/LD/GD/DVD/SD-Card, utilisé entre autres par l'émulateur de jeux d'arcade MAME ;
 contrôle hiérarchisé des dépenses, en France, dans le domaine de la comptabilité publique.

CHD est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport municipal de Chandler, Arizona, États-Unis, selon le code FAA LID.

Code